Rzut dyskiem kobiet – jedna z konkurencji technicznych rozgrywanych podczas lekkoatletycznych mistrzostw Europy na Olympiastadion w Berlinie.

Tytuł mistrzowski sprzed dwóch lat obroniła Sandra Perković.

Terminarz

Rekordy 
Tabela prezentuje rekord świata, rekord Europy, rekord mistrzostw Europy oraz najlepsze rezultaty na świecie i w Europie w sezonie 2018.

Rezultaty

Eliminacje 
Minimum kwalifikacyjne: 58,50 (Q) lub 12 najlepszych rezultatów (q). Opracowano na podstawie materiału źródłowego.

Finał 
Opracowano na podstawie materiału źródłowego.

Uwagi

Przypisy 

Rzut dyskiem kobiet